Osoby:
 Bennet Wiegert – niemiecki piłkarz ręczny
 Gerald Wiegert – amerykański wynalazca
 Ingolf Wiegert – niemiecki piłkarz ręczny

Inne:
 (15068) Wiegert – planetoida

Zobacz też:
 Wigert
 Wiggert